Toponímia:
 Brandon (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 Brandon (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Brandon (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Brandon (Manitoba), població del Canadà
 Brandon (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Brandon (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Brandon (Vermont), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Brandon (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Biografies:
 José María Méndez Gil Brandón (O Carballiño, província d'Ourense, 1900 - La Corunya, 1963), advocat i polític gallec.
 Eric Brandon, pilot de curses automobilístiques anglès.
 Brandon Adams (Topeka, 1979), actor estatunidenc.
 Brandon Flowers (Henderson, Nevada, 1981), vocalista i sintetitzador estatunidenc.
 Brandon Lee (Oakland, Califòrnia, 1965 - Wilmington, Carolina del Nord, 1993), actor estatunidenc.
 Brandon Roy, jugador de bàsquet
 Brandon Thomas (Mallorca, 1995), futbolista 
 Shane Brandon McMahon (1970), executiu i lluitador professional nord-americà.